Ува́рово — город (с 1966) в Тамбовской области России. Административный центр Уваровского района, в который не входит, являясь административно-территориальной единицей городом областного значения, образующим одноимённое муниципальное образование городской округ город Уварово. Население —  чел. ().

География 
Город расположен на правом берегу реки Ворона (бассейн Дона), в 117 км от Тамбова.

Железнодорожная станция Обловка на линии Тамбов — Балашов Юго-Восточной железной дороги.

История 
Переселенцами из села Уварово Борисоглебского уезда в 1830 году основан хутор Уваровка (он же Красный Колодец), располагавшийся в 3-4 км от села Городище Царицынского уезда; среди первых поселенцев были Башкатовы и Рышковы. Само же село Городище основано также в 1830 году переселенцами из сёл Тамбовского уезда (Городище, Бычки, Казыванье). К началу XX века хутор Уваровка слился с селом Городище.

Переселенцами из села Уварово основаны ряд населённых пунктов Тамбовской губернии — посёлок Прогресс, сёла Отхожее, Алкаладка и др.

Во время гонений на молоканство уваровцами основано несколько сёл в Сибири и на Кавказе.

Население

Экономика 
 ООО «Гранит-М»,
 ЗАО «Уваровский сахарный завод»,
 маслобойный завод «Подсолнечник»,
 Уваровский хлебозавод

Не действуют 
 Кирпичный завод (заработал в 1954 году),
 Овощесушильный завод (заработал в 1955 году),
 Уваровский химический завод (заработал в 1966 году, не действует с 1990-х годов),
 Маслодельный завод «Уваровомолоко» (не действует с 90-х годов).

Учебные заведения 
 ЦПШ (открыта в 1843 году, реорганизована в земскую школу, затем в среднюю школу, затем в среднюю школу № 3)
 1 средняя школа (реорганизована в лицей им. Данилова)
 2 средняя школа (реорганизована в кадетский корпус)
 3 средняя школа (реорганизована в лицей им. Данилова)
 4 восьмилетняя школа (закрыта)
 5 восьмилетняя школа (закрыта)
 6 восьмилетняя школа (закрыта)
 7 средняя школа (реорганизована в кадетский корпус)
 8 средняя школа (реорганизована в лицей им. Данилова)
 26 спец. школа (закрыта)
 86 средняя железнодорожная школа (закрыта)
 Уваровский лицей им. Данилова
 Уваровский кадетский корпус (2 корпуса)

Профессиональные учебные заведения 
 Уваровские курсы счетоводов (закрыты)
 Уваровский педагогический техникум (закрыт)
 ГПТУ-28 (закрыто)
 Уваровское медицинское училище (закрыто)
 Уваровский химико-механический техникум (переименован в Уваровский химико-технологический колледж)

Люди, связанные с Уварово 
 См.: 
 Данилов Александр Иванович (1916, Доброе, Липецкий уезд, Тамбовская губерния — 1980, Москва) — советский историк и государственный деятель. Доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР (1966), действительный член АПН СССР (1967), министр просвещения РСФСР (1967—1980). Закончил Уваровское педагогическое училище (1934), работал учителем в средней школе села Уварово. С 1981 года его имя носит школа № 3 Уварова, которая ныне преобразована в лицей.
 Милосердов Юрий Васильевич (1968, Уварово — 2022, Клин) — инженер-строитель, в 2019-2021 гг. один из руководителей героической рекультивации крупнейшего в РФ полигона ТБО "Кучино" в Балашихе, закрытого в 2017 по итогам Прямой линии Президентом России В.В. Путиным. Воин-интернационалист, участник боевых действий в Афганистане.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт администрации города
 Уварово в энциклопедии «Мой город»

 
Городские округа Тамбовской области